Вінцентій Потоцький (1740—1825).
 Вінцентій Потоцький (1794—1799).
 Вінцентій Гавел Потоцький (бл.1744—27.9.1787).

Див. також 
 Потоцькі

Потоцькі

Сторінки зі списками однофамільців-тезок